Второй розыгрыш Кубка Содружества выиграл «Спартак» (Москва). Футбольный клуб «Динамо» (Москва) выступал вне конкурса, из-за того, что Украина опять бойкотировала турнир.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Динамо Москва участвовало вне конкурса.

Группа C

Группа D

Молодёжная сборная выступала вне конкурса

Плей-офф

Победитель Кубка Содружества 1994

Ссылки 
 Протоколы игр КЧС 1994

1994
Футбол в России в 1994 году